Okręty US Navy o nazwie USS "Bath":
 Pierwszy "Bath" (AK-4) był okrętem zaopatrzeniowym typu Bath, który był w służbie w latach 1917-1922.
 Drugi "Bath" (PF-55)

Bath